Ramón Núñez puede referirse a:

Ramón Núñez Villarroel: actor, director de teatro y profesor universitario, Premio Nacional de Artes de la Representación Chile.
Ramón Núñez Centella: científico coruñés.
Ramón Núñez Armas: futbolista cubano.
Ramón Núñez Reyes: futbolista hondureño.
Ramón Núñez (músico): un músico folklórico de Argentina, integrante del grupo Los Cantores de Quilla Huasi.